Раевский Александр:
 Раевский, Александр Андреевич (1869—1928) — юрист, профессор Томского и Таврического университетов.
 Раевский, Александр Владимирович (род. 1988) — белорусский футболист.
 Раевский, Александр Дмитриевич (род. 1951) — российский поэт.
 
 Раевский, Александр Михайлович (1957—2008) — Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель.
 Раевский, Александр Николаевич (1795—1868) — полковник, камергер.
 Раевский, Александр Сергеевич (1872—1924) — русский инженер, конструктор паровозов.
 Александр (Раевский) (1868—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Могилёвский.